Stach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Stach
 E. Stach